Iris McKay is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door actrice Stephanie Beacham.

Iris is de moeder van Dylan McKay en is gescheiden van Dylans vader Jack McKay. Ze woont op Hawaï en is zeer alternatief ingesteld, dit tot zeer grote frustratie van Dylan, die weer nuchter is.

Iris komt naar Beverly Hills omdat ze zich zorgen maakt om haar zoon. Ze heeft hem niet meer gezien nadat ze gescheiden is. Dylan is hier niet blij mee omdat hij zijn moeder niet uit kan staan, en dit heeft tot gevolg dat Dylan flink gaat drinken en mentaal helemaal afwezig is. Dylan draait helemaal door met drinken en gokken met poolen. Iris kan dit niet aan en besluit om dan toch maar terug te keren naar Hawaï.

Als Dylan het weer heeft goedgemaakt met zijn vader en zij samen veel optrekken, willen ze dat het geld dat in een trustfonds zit op Dylans naam vrijmaken, zodat Jack McKay hier zaken mee kan doen. Om dit te bereiken, hebben ze ook de handtekening nodig van Iris, die daarom overkomt. Het is meteen duidelijk dat zij het hier niet mee eens is, omdat zij denkt dat Jack snode plannen heeft, maar uiteindelijk geeft ze toe en tekent. Daarna vertrekt ze weer naar Hawaï.

Ze komt weer terug als Dylan zijn diploma krijgt en is zeer trots op haar zoon, en de relatie is al een stuk beter tussen deze twee.

In seizoen 5 krijgt Dylan een ongeval met zijn auto en ligt op de intensive care. Iris komt over om haar zoon bij te staan. Als Dylan bijkomt, is hij blij dat zijn moeder er is en praat hij veel met haar uit.

Als ze hierna weer vertrekt naar Hawaï, verschijnt ze niet meer in de serie.

McKay, Iris